Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Darmaraja (Darmaraja), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java
Darmaraja (Lumbung), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java